

Населені пункти та їхні частини
 Вйоска — село в гміні Сицув Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вйоска — село в гміні Нехлюв Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вйоска — село в гміні Скемпе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вйоска — село в гміні Раконевіце Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Вйоска — частина міста Насельськ у Новодворському повіті Мазовецького воєводства
 Вйоска — частина міста Прушкув у Опольському повіті Опольського воєводства
 Вйоска — частина села Правдово в гміні Міколайкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вйоска — колонія в гміні Сусець Томашівського повіту Люблінського воєводства

Примітки